Кучино — деревня  в Пермском крае России. Входит в Чусовской городской округ.

История 
Известна с 1734—1736 годов. До 2019 года входила в состав ныне упразднённого Верхнекалинского сельского поселения Чусовского района.

География 
Деревня находится в восточной части края, в таёжной зоне, на правом берегу реки Чусовой, вблизи места впадения в неё реки Боярки, на расстоянии приблизительно 19 километров (по прямой) к западу от города Чусового, административного центра района. Абсолютная высота — 121 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −16°С, температура самого тёплого (июля) — 17°С. Среднегодовое количество осадков — 500−700 мм. Снежный покров держится в среднем 170 дней. Вегетационный период продолжается в течение 118 дней.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 85,9 %, женщины — соответственно 14,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 268 чел.

Достопримечательности 
 Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36».

Примечания 

Населённые пункты Чусовского городского округа